ICP puede referirse a:

En castellano:

 Intervención Coronaria Percutánea
 Instituto de Catálisis y Petroleoquímica
 Instituto de Ciencia Política
 Instituto Clodomiro Picado
 Instituto de Corrosión y Protección
 Instituto de Cultura Puertorriqueña
 Interruptor de Control de Potencia
 IndiCannabisPro

En inglés:

 Insane Clown Posse
International Center of Photography
 Internet Cache Protocol (Reemplazado por HTCP)
Induction Coupled Plasma o Plasma de Inducción Acoplada
Iterative Closest Point

En francés:

 Institut catholique de Paris

Siglas